Peter Eckersley ist der Name folgender Personen:
* Peter Eckersley (Computerwissenschaftler) (1979–2022), australischer Computerwissenschafter
 Peter Pendleton Eckersley (1892–1963), britischer Rundfunkpionier